Zu den Strecken des Fahrplanfelds 960 (Pontresina/St. Moritz–Samedan–Bever–Scuol-Tarasp) siehe:

 Bahnstrecke Pontresina–Samedan
 Albulabahn (St. Moritz–Samedan–Bever)
 Bahnstrecke Bever–Scuol-Tarasp

900…